Хамболт има више значења:
 Округ Хамболт (Ајова)
 Округ Хамболт (Невада)
 Хамболт (Ајова)
 Хамболт (Јужна Дакота)
 Хамболт (Илиноис)
 Хамболт (Канзас)
 Хамболт (Минесота)
 Хамболт (Небраска)
 Хамболт (Тенеси)